Calabresi est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Arturo Calabresi (né en 1996), joueur de football italien ;
 Édouard-Fortuné Calabresi (1824–1904), musicien, chef d'orchestre et directeur de théâtre français ;
  (1891–1944), zoologiste et herpétologiste italienne ;
 Guido Calabresi (né en 1932), juriste italo-américain ;
  (1931–2014), historien et paléographe italien ;
 Luigi Calabresi (1937–1972), commissaire de la police italienne ;
  (né en 1970), journaliste et écrivain italien, fils du précédent ;
  (1857–1915), acteur de théâtre italien ;
 Paolo Calabresi (né en 1964), acteur italien ;
  (1924–2004), archevêque catholique italien.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme italien